Letnie Mistrzostwa Estonii w Skokach Narciarskich – zawody o mistrzostwo Estonii w skokach narciarskich na igelicie, które odbyły się w dniu 11 września 2015 roku na skoczni Tehvandi w Otepää.

Tytuł mistrza Estonii w skokach narciarskich wywalczył Martti Nõmme, który wyprzedził o 9,5 punktu Kristjana Ilvesa i o 19 punktów Rauno Loita. W konkursie udział wzięło 17 zawodników.

Tytuł mistrzyni Estonii w skokach narciarskich wywalczyła Annemarii Bendi, która wyprzedziła aż o 87 punktów Triinu Hausenberg i o 109 punktów Sandre Sillaste. W konkursie wystartowało tylko 4 zawodniczki.

W konkursie drużynowym na skoczni normalnej zwyciężyła drużyna Elva Suusaklubi, która wygrała z przewagą 76,5 punktów nad drugą Põhjakotkas Otepää. Trzecie miejsce zajęła reprezentacja SÜ Taevatäht.

Wyniki

Konkurs indywidualny mężczyzn na normalnej skoczni (Otepää, 11.09.2015)

Konkurs indywidualny kobiet na średniej skoczni (Otepää, 11.09.2015)

Konkurs drużynowy mężczyzn na normalnej skoczni, 24.10.2015)

Przypisy 

Mistrzostwa Estonii w skokach narciarskich
Sezon 2015/2016 w skokach narciarskich
2015 w Estonii